Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2009 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowej uniwersjady w dniach 21–25 lutego 2009 w Harbinie, w Chinach. Zawody odbyły się w pięciu konkurencjach: solistów, solistek, par sportowych, par tanecznych i łyżwiarstwie synchronicznym.

Terminarz 
 21 lutego – program krótki solistów, program krótki par sportowych
 22 lutego – taniec krótki, program dowolny solistów, program dowolny par sportowych
 23 lutego – program krótki solistek, taniec dowolny, program krótki grup synchronicznych
 24 lutego – program dowolny solistek, program dowolny grup synchronicznych
 25 lutego – pokazy mistrzów

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Łyżwiarstwo synchroniczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
Zimowa Uniwersjada 2009
2009 w łyżwiarstwie figurowym